Gminy w USA:
 East Finley (ang. East Finley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
 East Finley (ang. East Finley Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington